Демаре Ансельм Гаетан (, * 6 березня 1784 — †4 червня, 1838) — французький зоолог.

Праці 
 Histoire Naturelle des Tangaras, des Manakins et des Todiers (1805)
 Considérations générales sur la classe des crustacés (1825)
 Mammalogie ou description des espèces des Mammifères (1820)
 Dictionnaire des Sciences Naturelles (1816–30, з André Marie Constant Duméril)

Описані види 
Приклади:
 Lagostomus maximus Демаре, 1817

Джерела 
 Bo Beolens, Michael Watkins, Michael Grayson The Eponym Dictionary of Mammals // JHU Press, 2009, p. 108

Французькі науковці
Французькі зоологи

Уродженці Парижа